Le Fosse ima više značenja:
 Le Fosse, Arezzo
 Le Fosse, Frosinone
 Le Fosse, L'Aquila